Stadt Wehlen steht für:
 Stadt Wehlen, Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen

Schiffe:
 Stadt Wehlen (Schiff, 1879), Raddampfer der Sächsischen Dampfschiffahrt
 Stadt Wehlen (Schiff, 1890), Raddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Stadt Wehlen (Schiff, 1925), Raddampfer der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Stadt Wehlen-Bastei, anderer Name der Wehlen-Bastei, Fähre auf der Oberelbe